Castilla bezeichnet:

 die spanische Region Kastilien
 Castilla (Sorsogon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Sorsogon, Philippinen
 Castilla (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Distrikt Castilla, Distrikt der Provinz Piura, Peru
 Castilla (Piura), Stadt in der Provinz Piura, Peru
 Castilla (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín, Kolumbien, genannt Comuna 5
 Castilla (Gattung), eine Gattung der Maulbeergewächse
 Castilla, Name von 12 Schiffen der spanischen Marine seit 1628, aktuell eines der Galicia-Klasse

Castilla ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Castilla-Ávila (* 1974), spanischer Komponist
 Carlos Castilla del Pino (1922–2009), spanischer Psychiater 
 Fabio Martínez Castilla (* 1950), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Tuxtla Gutiérrez
 Gabriel de Castilla (1577–1620), spanischer Seefahrer
 Javier Castilla (* 1981), kolumbianischer Squashspieler
 Luis de Velasco y Castilla (1539–1617), Vizekönig von Mexiko, Vizekönig von Peru
 Manuel Castilla (1918–1980), argentinischer Bibliothekar, Journalist und Schriftsteller
 Oona Castilla Chaplin (* 1986), spanische Schauspielerin, Flamenco-Tänzerin und Ballerina
 Rafael Barroeta y Castilla (1766–1826), Präsident von Costa-Rica
 Ramón Castilla (1797–1867), peruanischer Präsident

Castilla ist Namensbestandteil folgender geographischer Orte:
 Canal de Castilla, Kanal in der Nordmeseta, Spanien
 Laguna de Castilla, Ort am Jakobsweg in der Provinz León, Spanien
 Agua de Castilla, Minensiedlung bei Porco, Bolivien
 Agua de Castilla (Alota), Ort am Río Alota, Bolivien

Siehe auch:
 Banda de Castilla, Wappenbestandteil, Spanien
 El Norte de Castilla, regionale Tageszeitung, Spanien
 Real Madrid Castilla, die Zweitmannschaft von Real Madrid, Spanien
 Vuelta a Castilla y León, Radrennen zwischen Castilla und León, Spanien
 Castiglia